

Прізвище 
 Енді Саттон (;  1975) — канадський хокеїст.
 Ентоні Саттон (; 1925—2002) — американський економіст, історик.
 Кріс Саттон (;  1973) — англійський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Марвін Попкорн Саттон (; 1946—2009) — американський бутлеґер.
 Мей Саттон (; 1886—1975) — американська тенісистка.
 Річард Саттон (;  19??) — канадський науковець з інформатики.

Топонім 
 Саттон () — район на півдні Лондона.
 Саттон () — передмістя (Дубліну) в Ірландії, знаходиться в графстві Фінгал (провінція Ленстер).

Саттон () — округ (графство) у штаті Техас
 Саттон — місто, штат Массачусетс
 Саттон — місто, штат Небраска
 Саттон — місто, штат Нью-Гемпшир
 Саттон — місто, штат Вермонт
 Саттон — місто, штат Західна Вірджинія
 Саттон — переписна місцевість, штат Північна Дакота

Інше 
 2532 Саттон (2532 Sutton) — астероїд головного поясу, відкритий 9 жовтня 1980 року.